Günther er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Christian Günther (1886–1966) – svensk forfatter og diplomat
 Friedrich Günther (1581–1655) – dansk diplomat
 Johann Christian Günther (1695–1723) – tysk digter
 Günther (sanger) (født 1967) – svensk sanger

Drengenavne
Efternavne